Kontinentální pohár je sportovní událostí nebo trofejí v různých sportech. Může se jednat o:

 Kontinentální pohár v atletice — mezinárodní atletické mistrovství
 Kontinentální pohár v ledním hokeji — turnaj pro evropské hokejové kluby
 Kontinentální pohár ve skocích na lyžích — série závodů ve skocích na lyžích.
 Kontinentální pohár (KHL) — ocenění KHL